Andover puede hacer referencia a:

Las siguientes localidades con ese nombre:
 Andover (Hampshire), Inglaterra (y la Estación de Andover)

En los Estados Unidos
 Andover (Connecticut);
 Andover (Dakota del Sur);
 Andover (Florida);
 Andover (Illinois);
 Andover (Iowa);
 Andover (Kansas);
 Andover (Maine);
 Andover (Massachusetts);
 Andover (Minnesota);
 Andover (Nueva Jersey);
 Andover (Nueva York);
 Andover (villa), también en Nueva York;
 Andover (Nuevo Hampshire);
 Andover (Ohio);
 Andover (Vermont).

El avión Hawker Siddeley HS 780 Andover.